Fritz Behncke ist der Name folgender Personen:

* Fritz Behncke (Autor), deutscher Autor